Daniel Meier peut désigner :
 Daniel Meier (1934-2004), compositeur français ;
 Daniel Meier (1972-), joueur de hockey sur glace suisse.